Leoš Janáček Museum (Brno), is een museum over Leoš Janáček in Brno, Tsjechië
 Leoš Janáček Museum (Hukvaldy), is een museum over Leoš Janáček in Hukvaldy, Tsjechië